

Patronyme 

 Barry Mendel (1963–), producteur américain.
 Charles Mendel (1858–1917), éditeur scientifique et fabricant d'appareils photographiques.
 , (–1508), érudit en droit et prêtre catholique, premier recteur de l'Université d'Ingolstadt.
 Emanuel Mendel (1839–1907), neurologue et psychiatre allemand
  (1862–1925), médecin allemand.
 Georges Mendel (1863–1937), réalisateur et producteur français, précurseur du cinéma parlant.
 Gérard Mendel (1930–2004), psychiatre, psychanalyste et anthropologue français.
 Gregor Mendel, (1822–1884), le père fondateur de la génétique.
 les lois de Mendel ;
 Université Mendel, à Brno.
  (1849–1902), député prussien au Reichstag et Landesökonom
 Henriette Mendel (baronne von Wallersee) (1833–1891), actrice allemande.
 Hermann Mendel (1834–1876), musicologue prussien
 Hersh Mendel (1890–1969), révolutionnaire juif polonais
 J. Michael Mendel (1964–2019), producteur de télévision américain.
 Jean-Marc Mendel (1943–2017), journaliste, traducteur et, sous le pseudonyme de Marc Menonville, auteur français de roman policier.
  (1872–1942), sénateur à Hambourg.
 Nate Mendel (1968–), musicien américain.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme juif